Atom-Otto ist der Spitzname folgender Sportler:

 Otto Luttrop (1939–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Otto Maychrzak (1927–2002), deutscher Handballspieler